Meerpolder (Berkel en Rodenrijs), wijk in Berkel en Rodenrijs
 Meerpolder (Zoetermeer), wijk in Zoetermeer
 Zoetermeersche Meerpolder, voormalig waterschap van de Zoetermeerse Meerpolder